Первый дивизион 2012/2013 () — 57-й сезон Первого дивизиона Нидерландов по футболу с момента его создания. Сезон стартовал 10 августа 2012 года и закончился 3 мая 2013 года. В чемпионате приняли участие 18 команд.

Команды

Турнирная таблица

Результаты матчей

Ссылки 
Первый дивизион Нидерландов 2012/13 на сайте rsssf.com 

2012/2013
Нидерланды
Нидерланды
Спорт в Нидерландах в 2012 году
Спорт в Нидерландах в 2013 году
Национальные футбольные чемпионаты в сезоне 2012/2013